

Toponyme 

 Le Méjan (quartier d'Arles)
 Le Sommet de Méjan, dans le massif du Tanargue

Patronyme 

 Alain Chareyre-Méjan, philosophe français
 Étienne Mejan (1766-1846), journaliste français
 Louis Méjan (1874-1955), haut fonctionnaire et sénateur français
 Louis-Joseph Mejan (1764-1831), militaire français
Patronyme français